Qeqertaasaq bezeichnet:
 Qeqertaasaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaasaq (Berg, Maniitsoq, östlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Berg, Maniitsoq, westlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Kangaamiut Kangerluarsuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Kangerlussuatsiaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Narsalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Neria), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Nigerlikasik) (auch Akuliarutsip Qeqertaa), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Qaqortukuluup Tasiusaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaasaq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland